Alexandre Luneau (né en 1988), joueur de poker français ;
 Dominique Luneau (né en 1959), journaliste français ;
 RP François Luneau, religieux catholique enseignant, chercheur, collectionneur, enseignant (et metteur en scène) au petit séminaire de Canala (Nouvelle-Calédonie) ;
 Georges Luneau (né en 1941), réalisateur français ;
 Ghyslain Luneau (1956-1985), journaliste sportif québécois ;
 Gilles Luneau, écrivain et un journaliste français ;
 Michel Luneau (1934-2012), poète, écrivain, éditeur français ;
 Pierre-Joseph Luneau de Boisjermain (1732-1801), instituteur, homme de lettres et éditeur français ;
 Sébastien Luneau (1800-1880), homme politique français.

 Luneau, commune française du département de l'Allier.

Homonymie de patronyme